Макрокосм и микрокосм — видение космоса, в котором часть (микрокосм) отражает целое (макрокосм) и наоборот. Это особенность, присутствующая во многих эзотерических моделях философии, как древних, так и современных. Оно тесно связано с герметизмом и лежит в основе таких практик, как астрология, алхимия и сакральная геометрия, с его предпосылкой «Как выше, так и ниже».

Философия была концептуализирована Пифагором, который видел в космосе и теле гармоничное единство. Идея была сформулирована около столетия спустя Платоном, и во время Ренессанса, Леонардо да Винчи, который отметил общие черты между природным миром и человеческим телом, такие как циркуляция жидкостей и основные механизмы ветвления.

В современной социологии понятие микромира использовалось преимущественно для описания небольшой группы индивидов, чье поведение типично для окружающего его более крупного социального тела. Микрокосм можно рассматривать как особый вид воплощения. И наоборот, макрокосм — это социальное тело, состоящее из более мелких соединений. В физике масштабная инвариантность описывает то же явление.

Примечания

Ссылки 
 Cosmos — an Illustrated Dimensional Journey from microcosmos to macrocosmos — from Digital Nature Agency

Эзотерическая космология
Философия природы